Президентские выборы в Азербайджане:
 Президентские выборы в Азербайджане (1993).
 Президентские выборы в Азербайджане (1998).
 Президентские выборы в Азербайджане (2003).
 Президентские выборы в Азербайджане (2008).
 Президентские выборы в Азербайджане (2013).
 Президентские выборы в Азербайджане (2018).

Президентские выборы в Азербайджане